Ярослав II може да се отнася за:

 Ярослав II (?-1176), велик княз на Киев
 Ярослав II (1191-1246), велик княз на Владимир-Суздал